Porabje je lahko:

 Slovensko Porabje
 Porabje (časopis)